Tausch steht für:

 Tausch, juristisch die gegenseitige Übertragung von Gütern oder Leistungen
 Tausch (Soziologie), unterschiedliche Tauschkonzepte

Tausch ist der Familienname folgender Personen:
 Andi Tausch (* 1984), österreichischer Gitarrist und Komponist
 Anne-Marie Tausch (1925–1983), deutsche Psychologin
 Arno Tausch (* 1951), österreichischer Politikwissenschaftler
 Barbara Tausch (* 1982), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Christoph Tausch (1673–1731), österreichischer Architekt und Maler
 Cornelia Tausch (* 1966), deutsche Politikerin (SPD), MdL Nordrhein-Westfalen
 Curt Tausch (1899–1969), deutscher Bildhauer
 Franc Tausch (1968–2012), deutscher Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher

 Georg von Tausch (1766–1836), deutscher Generalleutnant
 Ignaz Friedrich Tausch (1793–1848), böhmischer Botaniker
 Julius Tausch (1827–1895), deutscher Pianist, Komponist und Dirigent
 Karla Borsky-Tausch (1950–2013), deutsche Lehrerin und Politikerin (SPD), MdA Berlin
 Michael Tausch (* 1949), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Raingard Tausch (* 1949), deutsche Zeichnerin, Malerin und Objektkünstlerin
 Reinhard Tausch (1921–2013), deutscher Psychologe

Siehe auch:
 Der Tausch – Tausche (Begriffsklärungen)